Electromagnetisme:
 Corrent elèctric, moviment de càrregues elèctriques normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor.
 Corrent altern, tipus de corrent elèctric que canvia d'intensitat i/o sentit.
 Corrent d'anell, corrent elèctric transportat per partícules carregades atrapades en la magnetosfera d'un planeta.
 Corrent continu, tipus de corrent elèctric on el sentit del flux de càrregues elèctriques és constant.
 Corrent de Birkeland, corrent de camp magnètic alineat de la magnetosfera terrestre.
 Corrent de desplaçament, tipus de corrent postulat el 1865 per James Clerk Maxwell.
 Corrent de Foucault, fenomen elèctric descobert pel físic francès Léon Foucault l'any 1851.
 Corrent de Planck, unitat de corrent elèctric al sistema d'unitats naturals conegut com a unitats de Planck.
 Corrent trifàsic, corrent elèctric format per tres corrents alterns monofàsics interconnectats entre ells.
 Densitat de corrent, vector que té com a magnitud el corrent elèctric per unitat de superfície.
 Motor de corrent continu, motor elèctric que transforma energia elèctrica en mecànica mitjançant interaccions electromagnètiques.
 Dinàmica de fluids:
 Corrent oceànic o corrent marí, massa d'aigua marina en moviment respecte a l'aigua que l'envolta.
 Corrent circumpolar antàrtic, corrent principal de l'oceà Antàrtic i l'únic que dona la volta al món sencer.
 Corrent del Golf, corrent oceànic que duu aigua càlida des del Carib fins a les costes d'Europa Occidental.
 Corrent d'aigua intermitent
 Corrent de Humboldt, corrent marí superficial d'aigües fredes provinents de l'Oceà Antàrtic.
 Corrent de Kuroshio, corrent oceànic que flueix des de l'est del Japó en direcció nord-est i que creua l'Oceà Pacífic.
 Corrent d'Oyashio, corrent oceànica subàrtica que circula en sentit contrari a les agulles del rellotge.
 Corrent en jet, corrent d'aire fix de gran diàmetre que envolten la Terra en la troposfera.
 Corrent Liguro-Provençal, corrent marí que es forma al nord de l'illa de Còrsega.
 Corrent Magallànic, flux d'hidrogen neutre format per la interacció gravitacional de la Via Làctia i els Núvols de Magalhães.
 Política:
 Corrent comunista internacional, organització comunista internacionalista centralitzada.
 Corrent d'Acció i Pensament-Llibertat, agrupament polític uruguaià d'esquerra integrant del Front Ampli.
 Corrent de Demòcrates Fidels a l'Ideal de Thomas Sankara, partit polític sankarista de Burkina Faso (Àfrica) 
 Corrent Nova Esquerra, grup polític grec format a finals de 1989.
 Corrent Revolucionari Occitan, moviment polític occità que va existir entre 1995 i 2001.
 Miscel·lània:
 Contracte de compte corrent bancari, contracte en virtut del qual una entitat bancària s'obliga a prestar al seu client el servei de caixa i de comptabilitat.
 Corrent de consciència, tècnica literària que intenta representar el punt de vista d'un personatge a partir d'un equivalent escrit del flux de pensament d'aquest individu.
 Gent corrent (Ordinary People), pel·lícula estatunidenca de l'any 1980.